Selfe ist der

Familienname folgender Personen:
 Daphne Selfe (* 1929), britisches noch immer aktives Model
 James Selfe (* 1955), südafrikanischer Politiker
 Norman Selfe (1839–1911), englisch-australischer Ingenieur, Schiffstechniker, Erfinder

Name folgender geographischer Objekte:
 Lake Selfe, See in der Region Canterbury, Neuseeland